NTV может значить:

 NTV — турецкий телеканал
 NTV ― азербайджанский региональный телеканал, вещающий в Нахчыванской автономной республике
 Nippon Television — японская телевизионная сеть, также известная как Nihon TV
 Norges televisjon — телевизионная сеть в Норвегии
 n-tv — немецкий спутниковый телеканал
 NASA Television